Beelitz ist ein Ortsname
 in Deutschland:
 Beelitz, eine Stadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Beelitz (Arneburg), ein Ortsteil der Stadt Arneburg im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

 in Polen die deutsche Bezeichnung der Orte
 Bielice (Powiat Pyrzycki) (Kreis Pyritz/Pommern)
 Bielice (Torzym) (Kreis Weststernberg/Brandenburg)

Beelitz ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Beelitz (1906–2002), deutscher Generalmajor
 Fedor Beelitz (1813–1847), preußischer Verwaltungsbeamter
 Günther Beelitz (* 1938), deutscher Theaterregisseur und Intendant

Siehe auch:
 Belitz
 Beelitz-Heilstätten